Branchia pode referir-se a:

 Branchia, uma palavra em grego antigo, utilizada para fazer referência a brânquia ou guelra.
 Branchia (género), um género de artrópodes.

Desambiguação